Alexandre "Alex" Barré-Boulet, född 21 maj 1997, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till Tampa Bay Lightning i National Hockey League (NHL) och spelar för Syracuse Crunch i American Hockey League (AHL). Han har tidigare spelat för Voltigeurs de Drummondville och Armada de Blainville-Boisbriand i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Barré-Boulet blev aldrig NHL-draftad.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Alex Barre-Boulet NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Alex Barre-Boulet hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1997
Levande personer
Idrottare från Québec
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Voltigeurs de Drummondville
Spelare i Armada de Blainville-Boisbriand
Spelare i Syracuse Crunch
Spelare i Tampa Bay Lightning
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft
Stanley Cup-mästare 2021
Spelare i Commandeurs de Lévis